Melkmarkt (economie) - markt gespecialiseerd in melk en melkproducten
 Melkmarkt (Antwerpen) - straat in Antwerpen
 Melkmarkt (Zwolle) - straat in Zwolle

 The Milk Market - markt en marktgebouw in Limerick, Ierland